Dit is een lijst van Litouwse hoofdwegen (Litouws: Magistraliniai keliai). Hoofdwegen worden in Litouwen aangeduid met het prefix 'A'. Er wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen autosnelwegen en autowegen. In tegenstelling tot Estland en Letland zijn er in Litouwen wel officiële autosnelwegen.

Zie ook 
 Wegen in Litouwen
 Lijst van Litouwse regionale wegen

 
Litouwen
Hoofdwegen